Knibning er et begreb, som har flere betydninger:

 Knibning (typografi) – mindske afstand mellem tegn
 Knibning (plantedyrkning) – manuel beskæringsmetode